Mužská dvouhra Garanti Koza Sofia Open 2017 probíhala v první polovině února 2017. Do singlové soutěže sofijského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Roberto Bautista Agut, kterého v semifinále vyřadil David Goffin.

Vítězem se stal třetí nasazený Bulhar Grigor Dimitrov, jenž ve finále zdolal belgickou turnajovou dvojku Davida Goffina po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour. V rodné zemi nastoupil Dimitrov k prvnímu turnaji od sezóny 2009.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Sofia Open
ATP World Tour 2017